Dusty Hughes, né en 1947, dramaturge britannique.
 Dusty Hughes, né en 1982, joueur américain de baseball.